Speckseite steht für:

 Großes Stück Speck vom Schwein, die ausgelöste, unzerteilte Speckpartie
 von dessen Aussehen abgeleitete landläufige Bezeichnung folgender Menhire in Mitteldeutschland:
 Speckseite (Aschersleben) in Aschersleben, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Menhir von Güsten in Güsten, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Menhir von Artern bei Artern/Unstrut, Kyffhäuserkreis, Thüringen (zerstört)